Das Akronym NBK steht für:

 Nabeya Bi-tech Kaisha, eine seit 1560 in Seki (Gifu) bestehende Metallgiesserei, heute Hersteller von Maschinenbauteilen 
 Nasser Bin Khaled, katarischer Mischkonzern
 National Bank of Kuwait, Bank in Kuwait
 Nationaler Bildungskreis, Hochschulorganisation der rechtsextremen NPD; siehe Junge Nationaldemokraten
 Natural Born Killas, ein Musikalbum der Deutschrapper Kollegah und Asche
 Natural Born Killers, ein US-amerikanischer Actionfilm von Oliver Stone
 neue bildende kunst, von 1991 bis 1999 bestehende Kunstzeitschrift
 Neuer Berliner Kunstverein, ein 1969 in Berlin gegründeter Kunstverein 
 Niederdeutsche Bühne Kiel, ein 1921 gegründetes Theater in Kiel, in dem Bühnenstücke auf Plattdeutsch aufgeführt werden.
 Nordbayerischer Kurier, eine regionale Tageszeitung für Nordbayern
 Nykøbing Falster Badminton Klub, ein Badmintonverein aus Dänemark
 den Nickname des französischen E-Sportlers Nathan Schmitt (* 1994)

NBK